MacDonnell oder McDonnell bezeichnet:

 einen Gebirgszug in Australien, siehe MacDonnell Ranges
 einen Nationalpark in Australien, siehe West-MacDonnell-Nationalpark
 einen amerikanischen Flugzeughersteller, siehe McDonnell Douglas
 einen amerikanischen Luft- und Raumfahrthersteller, siehe McDonnell Aircraft Corporation

MacDonnell oder McDonnell ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander McDonnell (1798–1835), irischer Schachmeister
 Antony Patrick MacDonnell (1844–1925), britischer Politiker 
 Bob McDonnell (Robert Francis McDonnell; * 1954), US-amerikanischer Politiker
 Charles Edward McDonnell (1854–1921), US-amerikanischer Geistlicher
 Charles James McDonnell (1928–2020), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Newark
 Charlie McDonnell (* 1990), britische Videobloggerin und Musikerin
 Daniel McDonnell (* 1988), US-amerikanischer Volleyballspieler
 David McDonnell (* 1971), irischer Snookerspieler
 Donald McDonnell (1933–2021), australischer Boxer

 Evelyn McDonnell (* um 1964), US-amerikanische Autorin und Hochschullehrerin
 George Alcock MacDonnell (1830–1899), irischer Schachspieler
 Ger McDonnell (Bergsteiger) (1971–2008), irischer Bergsteiger
 Ger McDonnell (* im 20. Jahrhundert), irischer Musikproduzent und Tontechniker
 James Smith McDonnell (1899–1980), US-amerikanischer Flug-Pionier 
 Jamie McDonnell (* 1986), britischer Profiboxer

 John McDonnell (* 1951), britischer Politiker der Labour Party 
 Lara McDonnell (* 2003), irische Schauspielerin
 Mary McDonnell (* 1952), US-amerikanische Schauspielerin
 Mervyn MacDonnell (1880–1949), britischer Regierungsbeamter, Hoher Kommissar in der Freien Stadt Danzig
 Moylan McDonnell (1889–1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrick McDonnell (* 1956), US-amerikanischer Comiczeichner
 Richard Graves MacDonnell (1814–1881), britischer Gouverneur
 Sarah MacDonnell (* im 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Sophie McDonnell (* 1976), britische Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin und Model
 Thomas John McDonnell (1894–1961), Koadjutorbischof von Wheeling
 Timothy Anthony McDonnell (* 1937), Bischof von Springfield
 Wayne Macdonnell (* 1940), kanadischer Badmintonspieler
 William McDonnell (1876–1941), US-amerikanischer Sportschütze

Siehe auch: Macdonell